Bousse, Moselle
 Bousse, Sarthe
 Boussé